IDGAF – singolo di Dua Lipa del 2018
 IDGAF – singolo degli Shining del 2021
 IDGAF – singolo di BoyWithUke e Blackbear del 2022